Бурнёф () — французский топоним.

 Бурнёф — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент коммуны — Приморская Шаранта.
 Бурнёф — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент коммуны — Савойя.
 Бурнёф — залив во Франции, находится в регионе Земли Луары, департамент Вандея.

 Бурнёф-ан-Мож — коммуна во Франции, находится в регионе Земли Луары, департамент коммуны — Мен и Луара.
 Бурнёф-ан-Рец — коммуна во Франции, находится в регионе Земли Луары, департамент коммуны — Атлантическая Луара.
 Ле-Бурнёф-ла-Форе — коммуна во Франции, находится в регионе Земли Луары, департамент коммуны — Майен.